Lelkom peut désigner :

Toponymie 
 Lelkom, un village du département et la commune rurale de Kando, dans la province du Kouritenga et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Lelkom, un village du département et la commune rurale de Boudry, dans la province du Ganzourgou et dans la région du Plateau-Central au Burkina Faso.

Homonymie de localités